Hadassah of 

 De eigenlijke naam van Esther, beschreven in het Bijbelboek Est(h)er
 Hadassah de Boer (1971) - een Nederlandse televisiepresentatrice
 Women's Zionist Organization of America - een Amerikaanse vrouwenorganisatie voor projecten in en banden met Israël 
 Hadassah Universitair Medisch Centrum - een universitair ziekenhuis in Israël
 Hadassa Hirschfeld (1951) - een Nederlandse geschiedkundige, actief tegen discriminatie
 Hadassah: One Night with the King - een roman van Tommy Tenney en Mark Andrew Olsen, gebaseerd op het Bijbelboek Esther
 One Night with the King - een film die op dit boek gebaseerd is

Zie ook 
 Aanval op konvooi Hadassah - een Arabische aanval op een konvooi met goederen en mensen voor het Hadassah-ziekenhuis in Jerusalem